

Cinema 
 GK Films – casa di produzione cinematografica

Codici 
 GK – codice vettore IATA di Go One Airways
 GK – codice FIPS 10-4 di Guernsey
 GK – codice ISO 3166-2:LR della contea di Grand Kru (Liberia)

Mineralogia 
 Gk – abbreviazione di geikielite

Sigle 
 Gestalten der Kirchengeschichte

Sport 
 GK – nelle statistiche di vari sport, portiere (goalkeeper)

Altro 
 GK – simbolo del gigakelvin
 GK – abbreviazione di Gallien-Krueger, azienda americana che produce strumentazione elettronica per basso

Note